Oakwood, Derby city angol nagyváros része
 Oakwood, London Enfield kerületének egyik része
 Oakwood, New York Staten Island kerületének egyik része
 Oakwood, metróállomás London Enfield kerületében